Арво Сурво (; род. 22 августа 1954) — лютеранский пастор, один из участников возрождения Церкви Ингрии, , музыкант, собиратель фольклора и автор-исполнитель христианской музыки. По происхождению — ингерманландский финн.

Биография 
Родился в Гатчине в семье ингерманландских финнов, детство провёл в пос. Кикерино недалеко от Губаницкой церкви.

Изучал диалекты финского языка, поэзию, а также с юности интересовался богословием. Кроме русского владеет в разной степени финским, эстонским, цыганским, эрзянским, мокшанским, водским и ижорским языками.

Богословское образование получил в Эстонии в Теологическом Институте при Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии. В 1983 г. рукоположён в диаконы, в 1987 — в пасторы. В 1989 году стал первым местным настоятелем Пушкинского Евангелическо-Лютеранского прихода, входившего тогда в состав Эстонской Лютеранской Церкви.

В 1988 году инициировал возрождение Губаницкого лютеранского прихода. С этого началось возрождение Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии.

Будучи единственным священнослужителем, Сурво вместе с активными прихожанами основал первые из возрождённых приходов Церкви Ингрии: Нарвуси-Косёмкина, Хаапакангас, Туутари, Тюрё, Хиетамяки, Валкеасаари; в Санкт-Петербурге — церковь св. Марии, в Гатчине, Скворицах, Токсово, Выборге, Зеленогорске, Волосово, Кингисеппе, и др.

В начале 1990-х годов Сурво инициировал создание двух лютеранских приходов в Саранске (Мордовия): на эрзянском и мокшанском языках.

В связи с бурным ростом числа приходов в 1990 году власти разрешили создание Ингерманландского пробства в составе Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви. В 1992 году независимая Церковь Ингрии получила официальное признание.

В 1992 году Арво Сурво отказался от предложенной ему должности епископа и стал настоятелем Губаницкого прихода.

В 1999 году добровольно оставил пост настоятеля Губаницкого прихода и эмигрировал в Финляндию, где служит пастором-миссионером в Финском Евангелическо-Лютеранском Объединении (SLEY).

Женат, имеет троих детей.

Творчество 
Играет на гитаре и кантеле, сочиняет духовные песни на финском, русском, цыганском, мордовском и эстонском языках, много занимается переводами духовной поэзии.

В 1994 году Арво Сурво награждён медалью финского литературного общества им. Алексиса Киви.

Книги Арво Сурво 
 Neljäs tuuli, 1989, ISBN 951-626-824-2 (Четвёртый ветер — сборник проповедей на финском языке)
 Itku Inkerille, 1992, Gummerus (Плач по Ингрии, поэма на финском языке)
 Lamentations Over Ingria, 1995, POLARIS PRESS, Tucson, Arizona USA, ISBN 0-9622985-6-5 (Плач по Ингрии, поэма, перевод на английский язык)
 Korpimessu, 1996, ISBN 952-90-7760-2 (Таёжная месса на старофинском языке, собрана пастором на основе калевальских молитв)
 Suur-Synty Kiesus, 2006, ISBN 952-5589-06-4 (Рунный Спас. Начало начал. (на финском языке). Руны, повествующие о переходе финнов от язычества к христианству)

Музыкальные альбомы 
 Omal maal, Arvo Survo. Lauluja Inkerinmaalta (На родной земле, Арво Сурво, песни из Ингерманландии. На финском языке)
 Idässä sarastaa, Arvo Survo laulaa (Рассвет на Востоке. Поёт Арво Сурво. На финском, мордовском и цыганском языках)
 Чаво девлэскиро. Poika Jumalan (Сын Божий. На цыганском языке)
 Virtaa joki. Arvo Survo ja TORAMA (Течёт река. Арво Сурво и ТОРАМА. На мордовском языке, совместно с группой «ТОРАМА»)
 Kupanitsan Korpimessu (Таёжная месса в Губаницах. На старофинском языке)
 Kosketa Herra (Коснись, Господь. На финском и эстонском языках)
 «Душа моя косолапая» (на русском языке)

Примечания 

Персоналии:Церковь Ингрии
Пасторы по алфавиту
Пасторы Финляндии
Финские поэты